Robinson Creek ist der Name folgender Flüsse: 

in den Vereinigten Staaten:
 Robinson Creek (Arkansas), Fluss im Polk County, Bundesstaat Arkansas  
 Robinson Creek (Illinois), Fluss im Hancock County, Bundesstaat Illinois  
 Robinson Creek (Kentucky), Fluss im Taylor County, Bundesstaat Kentucky  
 Robinson Creek (Utah), Fluss im Summit County, Bundesstaat Utah  

in Australien:
 Robinson Creek (Palm Tree Creek), indirekter Zufluss des Dawson River, Queensland

in Neuseeland:
 Robinson Creek (Haast River) in der Region West Coast, Südinsel